Biografies:
 Berry Gordy, productor de música estatunidenc
 Ray Gordy, lluitador professional estatunidenc
 Terry Gordy, lluitador professional estatunidenc

 Cinema:
 Gordy (pel·lícula), pel·lícula de 1995 dirigida per Mark Lewis